AEL (motorfiets), een merk motorfietsen
Arabisch-Europese Liga, een islamitische beweging in België en Nederland
Arbeitserziehungslager, ofwel een werkopvoedingkamp van de nazi's
Association Electronique Libre, een Belgische vereniging voor de bescherming van fundamentele rechten in de informatiemaatschappij
AE Larissa 1964, een Griekse voetbalclub
AEL Limasol, een Cypriotische omni-sportclub